

События 
 В Риме консулы не избирались.
 373/372 — Афинский архонт-эпоним Астий.
 Наварх Спарты Мнасипп разгромлен на Керкире и пал в бою.
 Фиванцы и спартанцы во время Пелопоннесской войны разрушили Платеи.
 Гибель городка Гелика на Пелопоннесе (Гелика была затоплена в одну ночь в результате землетрясения, сопровождавшегося наводнением; в течение нескольких веков её остатки хорошо просматривались под водой).
 Сатрап Каппадокии Датам выходит из-под власти Артаксеркса II, его поддерживают династ Ликии Перикл и династ Карии Гекатомн.
 Фарнабаз приглашает Ификрата на персидскую службу. Ификрат с персидским войском высаживается в Египте, но, не дождавшись Фарнабаза, откладывает наступление на Мемфис и возвращается в Афины.
 Тимофею поручается вести корабли к Керкире для освобождения её от осады спартанцев. Не будучи в состоянии укомплектовать войско уроженцами Аттики из-за плачевного состояния афинской казны, он попытался добыть средства в Македонии и укомплектовать корабли добровольцами на островах Эгейского моря. Воспользовавшись промедлением Тимофея, Ификрат привлекает его к суду, обвиняя в плохом командовании и в нарушении мира со Спартой. Ификрат избирается стратегом и заменяет Тимофея.

См. также

Примечания